Северный Кестивен (Норт-Кестивен, ) — неметрополитенский район () в церемониальном графстве Линкольншир в Англии. Административный центр — город Слифорд.

География 
Район расположен в восточной части графства Линкольншир, граничит с графством Ноттингемшир.

Состав 
В состав района входят 2 города:
 Норт-Хайкхем
 Слифорд

Примечания

Ссылки 

Линкольншир